Херсоне́с () — посёлок в Никольском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 81 человек. Почтовый индекс — 87030. Телефонный код — 6246. Код КОАТУУ — 1421783309.

Местный совет 
87030, Донецкая обл., Никольский р-н, с. Касьяновка, ул. Гагарина, 15а, 2-54-31

Ссылки 
 Херсонес на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)